Гостиница:
 Гостиница — место для размещения (дом), состоящее из определённого количества номеров (меблированных комнат), имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг для временного проживания приезжих (постояльцев).
 Гостиница — посёлок, Максатихинский район, Тверская область, Россия.
 «Гостиница» — немой короткометражный комедийный фильм Жоржа Мельеса (1903).

См. также